Буле:

 Буле (Булэ) — городской совет в древнегреческих городах-государствах.
 Буле, Вальтер (1894—1959) — немецкий военачальник, генерал пехоты, начальник штаба сухопутных войск ОКВ.
 Буле, Джеффери (род. 1991) — соломонский футболист, полузащитник.
 Буле, Изабель (род. 1972) — канадская певица.
 Буле, Иоганн Феофил (1763—1821) — философ, историк искусства и библиограф.
 Буле де ла Мёрт, Антуан Жак Клод Жозеф (1761—1840) — французский политический деятель.

См. также 
 Булле